Haumea može značiti:

 136108 Haumea, patuljasti planet u Kuiperovom pojasu.
 Haumea (mitologija), havajska božica plodnosti i porođaja.